Зулумарт — річка в Таджикистані, Горно-Бадахшанська автономна область
 Зулумарт — гірський хребет в гірській системі Паміру, Таджикистан
 Зулумарт — перевал через хребет Зулумарт, Таджикистан